Кинта ла Есперанза има више значења:

 Кинта ла Есперанза (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кинта ла Есперанза (Чапантонго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику